Советская и российская маркировка подшипников состоит из условного обозначения и стандартизована ГОСТ 3189-89 «Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений».

Условные обозначения 
Основное условное обозначение подшипника состоит из семи цифр основного условного обозначения (при нулевых значениях этих признаков оно может сокращаться до 2 знаков) и дополнительного обозначения, которое располагается слева и справа от основного. При этом дополнительное обозначение, расположенное слева от основного, всегда отделено знаком тире (—), а дополнительное обозначение, расположенное справа всегда начинается с какой-либо буквы. Чтение знаков основного и дополнительного обозначения производится справа налево.

Схема 1 основного условного исполнения для подшипников с диаметром отверстия до 10 мм, кроме подшипников с диаметрами отверстий 0,6, 1,5 и 2,5 мм, которые обозначаются через дробь.

Схема 2 основного условного исполнения для подшипников с диаметром отверстия от 10 мм и выше, кроме подшипников с диаметрами отверстий 22, 28, 32 и 500 мм, обозначаемые через дробь.

Знаки условного обозначения:
 слева: категория подшипника; момент трения; группа радиального зазора по ГОСТ 24810-2013 «Подшипники качения. Внутренние зазоры»; класс точности.
 справа: материал деталей; конструктивные изменения; температура отпуска; смазочный материал; требования к уровню вибрации.

Обозначение диаметра отверстия 
Знак, обозначающий диаметр отверстия схемы 1 с диаметром отверстия до 10 мм, должен быть равен номинальному диаметру отверстия, кроме подшипников с диаметрами отверстий 0,6, 1,5 и 2,5 мм, которые обозначаются через дробь. Если диаметр отверстия подшипника — дробное число, кроме величин, перечисленных ранее, то он имеет обозначение диаметра отверстия, округлённого до целого числа, в этом случае в его условном обозначении на втором месте должна стоять цифра 5. Двухрядные сферические радиальные подшипники с диаметром отверстия до 9 мм сохраняют условное обозначение по ГОСТ 28428-90 «Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия».

Два знака, обозначающие диаметр отверстия схемы 2 с диаметром отверстия от 10 мм до 500 мм, если диаметр кратен 5, обозначаются частным от деления значения диаметра на 5.

Обозначение подшипников с диаметром отверстия 10, 12, 15 и 17 как 00, 01, 02, 03 соответственно. Если диаметр отверстия в диапазоне от 10 до 19 мм отличается от 10, 12, 15 и 17 мм, то ему присваивается обозначение ближайшего из указанных диаметров, при этом на третьем месте основного обозначения ставится цифра 9. Диаметры отверстий 22, 28, 32 и 500 мм обозначаются через дробь (например, 602/32 (D = 32 мм)). Диаметры отверстия, равные дробному или целому числу, но не кратному 5, обозначаются целым приближенным частным от деления значения диаметра на 5. В основное условное обозначение таких подшипников на третьем месте ставится цифра 9.

На подшипниках, имеющих диаметр отверстия 500 мм и более, внутренний диаметр обозначается как номинальный диаметр отверстия.

Обозначение размерных серий 
Размерная серия подшипника — сочетание серий диаметров и ширин (высот), определяющее габаритные размеры подшипника. Для подшипников установлены следующие серии (ГОСТ 3478-2012 «Подшипники качения. Присоединительные размеры»):
 диаметров 0, 8, 9, 1, 7, 2, 3, 4, 5;
 ширин и высот 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Перечень серий диаметров указан в порядке увеличения размера наружного диаметра подшипника при одинаковом внутреннем диаметре. Перечень серий ширин или высот указан в порядке увеличения размера ширины или высоты.

Серия 0 в обозначении не указывается.

Нестандартные подшипники по внутреннему диаметру или ширине (высоте) имеют обозначение серии диаметра 6, 7или 8. Серия ширин (высот) в этом случае не проставляется.

Обозначение типов подшипников

Обозначение конструктивного исполнения 
Конструктивные исполнения для каждого типа подшипников, согласно ГОСТ 3395-89 «Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения», обозначают цифрами от 00 до 99.

Знаки дополнительного обозначения 
Слева от основного обозначения ставят знаки:
 класс точности по ГОСТ 520—2011 «Подшипники качения. Общие технические условия» в порядке повышения точности:
 нормальный, 6, 5, 4, Т, 2 — для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально-упорных подшипников;
 нормальный, 6, 5, 4, 2 — для упорных и упорно-радиальных подшипников;
 0, нормальный, 6Х, 6, 5, 4, 2 — для роликовых конических подшипников.
 дополнительные классы точности 8 и 7, которые ниже класса точности 0 и изготовляются по заказу потребителей для применения в неответственных узлах.
 группа радиального зазора по ГОСТ 24810-2013 (1, 2…9; для радиально-упорных шариковых подшипников обозначают степень преднатяга 1, 2, 3);
 момент трения (1, 2…9);
 категорию подшипников (А, В, С).

Справа от основного обозначения ставят знаки:
 материал деталей подшипников, например:
 Е — сепаратор из пластических материалов,
 Ю — детали подшипников из нержавеющей стали,
 Я — подшипники из редко применяемых материалов (твёрдые сплавы, стекло, керамика и т. д.),
 W — детали подшипников из вакуумированной стали,
 А — обозначение подшипника повышенной грузоподъёмности,
 Х, Х1 — кольца и тела качения или только кольца (в том числе одно кольцо) из цементируемой стали,
 Р, Р1 — детали подшипников из теплостойких (быстрорежущих сталей),
 Л, Л1 — сепаратор из латуни
 Г, Г1 — сепаратор из чёрных металлов,
 Б, Б1 — сепаратор из безоловянистой бронзы,
 Д, Д1 — сепаратор алюминиевого сплава,
 Н, Н1 — кольца и тела качения или только кольца (в том числе одно кольцо) из модифицированной жаропрочной стали (кроме подшипников радиальных роликовых сферических двухрядных),
 Э, Э1 — детали подшипника из стали марки ШХ со спецприсадками (ванадий, кобальт и др.);
 конструктивные изменения (например, К — конструктивные изменения деталей подшипников, М — роликовые подшипники с модифицированным контактом);
 требования к температуре отпуска (Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5);
 смазочный материал, закладываемый в подшипники закрытого типа при их изготовлении (например, С1, С2, С3 и т. д.);
 требования по уровню вибрации (например, Ш1, Ш2, ШЗ и т. д.).

См. также 
 ABEC

Примечания